Тэруюки Окадзаки (岡崎 照幸; 22 июня 1931, Фукуока, Япония — 21 апреля 2020) — обладатель 10-го дана шотокан карате, ученик основателя современного каратэ и главный инструктор Международной Федерации Шотокан Каратэ (International Shotokan Karate Federation (ISKF)).

Биография 
После обучения айкидо, дзюдо и кэндо Окадзаки начал в 1947 году тренировки в каратэ. Сихан Окадзаки стал членом Японской ассоциации каратэ (JKA), где учился под руководством легендарных Гитина Фунакоси и Масатоси Накаяма.

В 1953 году Т.Окадзаки окончил университет Taкусёку в Токио по специальности политическая экономика. В 1955 году он помогает М. Накаяме в создании и развитии первых курсов инструкторов JKA. Позже как один из лучших инструкторов Хомбу додзё JKA он стал первым преподавателем этих инструкторских курсов (Kэнсусэй). У него проходили обучение в тот период большинство из будущих грандов Сетокан каратэ: К. Эноэда, Т. Асаи, Х. Сираи, Х. Канадзава, Т. Миками и многие другие. Позже Окадзаки преподавал каратэ Сетокан в университетах в Токио. Он также вёл занятия в Хомбу Додзё JKA в качестве старшего инструктора.

В 1961 году М. Накаяма направил сихана Окадзаки в Соединённые Штаты, чтобы он способствовал распространению Сетокан каратэ по всему миру и познакомил как можно большее число людей в других странах с этой системой японского Будо. Окадзаки основал зал в Филадельфии (теперь это Хомбу Додзё Международной федерации Сетокан каратэ (ISKF). В 1977 году он открыл Международную федерацию Сетокан каратэ (ISKF), которая является теперь одной из самых крупных организаций каратэ в мире и насчитывает в своих рядах более 50000 членов в 56 странах мира. Т.Окадзаки получил 10 Дан в октябре 2007. Он являлся преподавателем университета Temple в Филадельфии с 1970 года, и также преподавал в Пенсильванском университете, университетах Drexel, West Chester и Томаса Джефферсона.

ISKF 
Международная федерация Сетокан каратэ (ISKF) является общественной организацией, которая стремится распространять идеи традиционного японского каратэ во всем мире. Инициаторами её создания, а также  соучредителями выступили Т.Окадзаки, президент и главный инструктор ISKF, Ю. Ягучи, вице-президент и заместитель главного инструктора.
В июне 2007 года ISKF вышла из состава JKA/WF, что позволило значительно расширить границы влияния ISKF и дало возможность войти в состав ISKF представителям из других стран — Европы, Африки, Азии.

Деятельность 
Сихан Окадзаки проводил семинары, учебные сессии, экзамены в США и за их пределами. Он автор двух книг: «Учебник современного каратэ» (Textbook of Modern Karate) и "Совершенствование характера: «Руководящие принципы для воинских искусств и повседневной жизни» (Perfection of Character: Guiding Principles For The Martial Arts & Everyday Life). Мастер Окадзаки был назван журналом Black Belt Magazine  человеком  года и включён в его «Зал Славы».

Примечания

Ссылки 
 http://www.chatoff.by/news/minsk/822/

Тренеры по карате
Родившиеся в Фукуоке
Умершие от COVID-19 в США